Акачен има више значења:
 Акачен (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Акачен (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Акачен (Рио Лагартос), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику